Rances bezeichnet verschiedene Orte:
 die Gemeinde Rances VD im Bezirk Orbe, Kanton Waadt, Schweiz
 die Gemeinde Rances (Aube) im Département Aube, Frankreich

Rancés ist der Familienname folgender Personen:
 Manuel Rancés y Villanueva (1824–1897), spanischer Diplomat